Міжнародна літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша — заснована в 2011 з метою розвитку українського книговидання і підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів.

Історія, умови отримання 
Премію заснували ГО «Оберіг-Чернігів» та Волинське товариство «Світязь» 1 березня 2011 за сприяння Національної Спілки письменників України. З 1 листопада 2014 засновником премії є Міжнародна літературно-мистецька академія України.

Засновником створений Комітет з Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша, до складу якого входять відомі письменники, перекладачі та науковці (п'ять-сім осіб). Голова Комітету — письменник, доктор наук із соціальних комунікацій Ігор Павлюк. Щороку Комітет визначає і нагороджує лауреатів премії: письменників, митців, науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів, які мешкають в Україні та за кордоном.

Кандидатура кожного претендента на здобуття премії обговорюється всіма членами Комітету і затверджується відкритим голосуванням (також члени Комітету можуть підтвердити свій вибір в будь-який інший спосіб — по телефону, факсом або листом). Кількість лауреатів та розмір премії щороку визначають її співзасновники. Громадські діячі та меценати, а також родини лауреатів Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша, відзначених посмертно, отримують дипломи (без фінансової частини).

Нагорода вручається раз у житті (за винятком колективних номінацій, а також, якщо творчу людину відзначено в іншій номінації — наприклад, як громадського діяча та мецената). Повідомлення про лауреатів щороку оприлюднюється в засобах масової інформації.

Комітет із нагородження 
З 2015 року в Комітет із нагородження Літературно-мистецькою премією імені Пантелеймона Куліша входять:
 Ігор Павлюк — голова комітету, письменник, доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної Академії Наук України, професор кафедри української преси Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 Василь Слапчук — письменник, критик, кандидат філологічних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний громадянин Луцька і Волині;
 Анна Багряна — українська письменниця та перекладач, лауреат міжнародних і національних літературних премій;
 Рита Кіндлерова (Чехія) — перекладач української класики, зокрема романів Оксани Забужко, чеською мовою;
 Сергій Дзюба — письменник, журналіст, перекладач, президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України, лауреат міжнародних і національних літературних премій в Україні та за кордоном.

Лауреати премії

2011 

 Василь Слапчук (м. Луцьк), письменник — за збірку поезії «Золоті куполи»;
 Петро Сорока (м. Тернопіль), письменник, науковець — за книгу «На захід від спадаючого сонця» і серію денників останніх років;
 Сергій Дзюба (м. Чернігів), письменник, завідувач редакції радіо ТРА «Новий Чернігів», почесний професор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» — за збірку поезії «У липні наших літ» та книги спецрепортажів із радіоверсіями «Тато у декретній відпустці», «Як я був агентом ЦРУ» та «Ловець снів»;
 Віктор Вербич (м. Луцьк), письменник — за книгу «Карб єдиної дороги. Есеї та діалоги» і збірку поезії «За ширмою дощу»;
 Олександр Шкурат (м. Чернігів), заступник голови Благодійного фонду імені двічі Героя Радянського Союзу Олександра Молодчого — за значну меценатську діяльність.

2012 

 Іван Плющ (м. Київ), народний депутат України, Герой України — за подвижництво у створенні історико-меморіального музею-заповідника Пантелеймона Куліша на Чернігівщині;
 Володимир Базилевський (м. Київ), письменник, літературний критик, перекладач, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка — за книгу «Холодний душ історії»;
 Євген Нахлік (м. Львів), доктор філологічних наук, керівник Львівського відділення Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України — за наукові дослідження творчості Пантелеймона Куліша;
 Євген Баран (м. Івано-Франківськ), літературознавець, голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України — за книгу літературно-критичних статей, рецензій, есеїв та інтерв'ю «Тиша запитань: Люди. Книги. Життя»;
 Тетяна Дзюба (м. Чернігів), письменниця, науковець — за численні публікації у наукових виданнях (теми досліджень: «Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини XIX — першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності» та «Літературно-естетична концепція Пантелеймона Куліша»);
 Йосип Струцюк (м. Луцьк), письменник — за історичні романи «Гучва» і «Стохід»;
 Михась Ткач (м. Чернігів), письменник, голова Літературної спілки «Чернігів» — за створення та редагування журналу «Літературний Чернігів»;
 Юрій Лазірко (США), письменник — за вагомі заслуги у розширенні теренів української поезії за межами України та ознайомлення з нею англомовного читача;
 Віктор Мозоль (м. Луцьк), директор АТ «Нова Лінія» м. Луцька — за активну і послідовну меценатську діяльність;
 Сергій Поляк (посмертно), художник — за участь у літературно-мистецьких проектах радіо «Новий Чернігів».

2013 

 Виконувач обов'язків Генерального Консула Республіки Польща в Луцьку Кшиштоф Савіцкі — за організацію та проведення мистецьких проектів, які сприяють зближенню народів України і Польщі;
 Письменниця Анна Багряна (м. Скоп'є, Македонія) — за поетичну книгу «Замовляння із любові» та роман «Дошкуляка»;
 Письменник, науковець Віктор Терлецький (м. Шостка, Сумська обл.) — за книги «„Розіллюсь по рідному краю“. П. Куліш у взаєминах із земляками» і «Пантелеймон Куліш — біограф Гоголя», а також численні публікації в наукових журналах про життя і творчість Пантелеймона Куліша;
 Письменник, публіцист Іван Корсак (м. Луцьк) — за історичні книги «Немиричів ключ», «Завойовник Європи», «Корона Юрія II» та «Діти Яфета»;
 Письменник Володимир Погорецький (м. Чортків, Тернопільська обл.) — за створення та редагування літературно-мистецького журналу «Золота Пектораль»;
 Перекладач, публіцист Андрій Павлишин (м. Львів) — за численні художні переклади із польської мови;
 Науковець, педагог Галина Миронова (м. Брно, Чехія) — за подвижницьку пропаганду україністики в Чехії;
 Письменники Ірина Кулаковська, Сергій Дзюба (м. Чернігів) — за роман для дітей із радіоверсією «Потягуськи»;
 Письменниця, перекладач Люба Ґавур (м. Кент, США) — за поширення знань про українську літературу в англомовному світі, майстерні переклади та власну поетичну творчість;
 Білоруська і українська письменниця, головний редактор літературного часопису «Горизонт» Лілія Бондаревич (Черненко) (м. Прилуки, Чернігівська обл.), письменник, журналіст Віталій Леус (м. Чернігів), журналіст Василь Ворон (м. Луцьк) — за значний внесок у пропаганду української культури.

2014 

 Письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Василь Голобородько (м. Луганськ) — за визначний внесок в українську літературу;
 Письменниця, перекладач, науковець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Віра Вовк (Селянська) (м. Ріо-де-Жанейро, Бразилія) — за переклад португальською, упорядкування і видання в Бразилії антології сучасної української літератури «Videira / Лоза» (українською та португальською мовами), а також книги «Казки і містерії», «Диптих», «Зеніт», «Сатирикон»;
 Письменник, перекладач, член-кореспондент Європейської Академії наук, мистецтв і літератури (Париж) Дмитро Чистяк (м. Київ) — за коментований переклад із французької «Вибраних творів» класика бельгійської літератури Шарля Ван Лерберга;
 Фінський перекладач Ееро Балк (м. Гельсінкі) — за подвижницьку пропаганду української класики та сучасної літератури в Фінляндії;
 Письменник Роман Кудлик (м. Львів) — за багатолітнє високоякісне редагування журналу «Дзвін» та поетичну творчість;
 Письменник, професор Київського національного університету культури і мистецтв Микола Ткач (м. Київ) — за збірку поезій «У володіннях волоса»;
 Літературознавець, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Східноєвропейського Національного університету імені Лесі Українки Ірина Констанкевич (м. Луцьк) — за активну діяльність у створенні культурної аури в стінах університету та послідовну підтримку творчо обдарованої молоді;
 Письменник, журналіст, перекладач Іван Рябчій (м. Київ) — за збірку прози «Макабр»;
 Письменник, есеїст, публіцист Віктор Палинський (м. Львів) — за здобутки в царині української актуальної літературної критики та оригінальні естетичні осягнення в сучасній мистецькій аналітиці;
 Генеральний директор ПрАТ «Нова Лінія» Борис Артарі-Колумб (м. Київ) — за доброчинність на користь української літератури через підтримку окремого автора;
 Журналіст, письменник, головний редактор видавничого дому «Букрек» Микола Максимець (м. Чернівці) — за оповідання, есеї, резонансні публіцистичні твори «Пастух білого птаха», «Приїжджайте додому, синочки», «Троянда з Поліського краю», «Тривожна тиша в Лісограді», «Якщо завтра війна…», «Чернігів зустрічає земляків»;
 Письменник, літературний критик, музикант Олександр Клименко (м. Луцьк) — за книгу літературно-критичних есеїв та інтерв'ю «Від не-початку і до не-кінця».

2015 

 Літературознавці: лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайлина Коцюбинська (посмертно) та колишній директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського, онук класика Юлій Коцюбинський (посмертно) — за визначну наукову і громадську діяльність;
 Голова Національної спілки письменників України, головний редактор «Української літературної газети» Михайло Сидоржевський (м. Київ) — за подвижницьке і високопрофесійне редагування «Української літературної газети»;
 Доктор філологічних наук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка, професор україністики Яґеллонського університету (Польща, м. Краків) Ярослав Поліщук — за визначні заслуги в пропагуванні української літератури і культури; вагомі наукові праці, зокрема монографію «Пейзажі людини» (Харків, 2013, вид. 2-е, доп.) та монографію польською мовою «Rozstaje ukraińskie» («Українські роздоріжжя», Białystok, 2014);
 Директор видавництва «Високий Замок» Яцек Токарський (Польща, м. Краків) — за багатолітню видавничу діяльність, скеровану на укріплення добросусідських українсько-польських стосунків, та популяризацію історії, культури і мистецтва обох країн;
 Письменник Іван Корсак (м. Луцьк) — за подвижницьку культурну, громадську та видавничу діяльність;
 Мовознавець, доктор філологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрій Мосенкіс (м. Київ) — за серію досліджень українського фольклору, зокрема за монографії «Невідома астрономія у давній літературі» та «Небесна символіка в індо-європейській міфології (слов'янська та кельтська традиції)»;
 Зарубіжні письменники та перекладачі: поет Христо Черняєв (Болгарія) — за визначну літературну діяльність; перекладач Томаш Вашут (Угорщина) — за високоталановиті переклади української і світової класики; письменник Георгій Дзюба (Росія) — за філософське осмислення творчості Миколи Гоголя в прозі, публікації й рукописи нового прочитання роману «Мертві душі»;
 Письменник, доктор філологічних наук Тимофій Гаврилів (м. Львів) — за роман «Вийди і візьми»;
 Директор Луцької гімназії № 21 ім. Михайла Кравчука, заслужений вчитель України Олег Ковальчук (м. Луцьк) — за значний внесок у національно-патріотичне виховання та сприяння творчому розвитку учнівської молоді;
 Гагаузька письменниця, науковець, перекладач, громадський діяч Федора Арнаут (м. Київ) — за переклади поезій Тараса Шевченка гагаузькою і турецькою мовами;
 Письменник, тележурналіст, засновник і незмінний редактор художнього й публіцистичного щомісячника «Бористен» та його релігійного додатку «Наша Церква — Київський Патріархат» Фідель Сухоніс (м. Дніпропетровськ) — за 23 роки безперервного й системного видання журналу «Бористен» і додатку «Наша Церква — Київський Патріархат», багаторічне творення серії "Бібліотека журналу «Бористен», на теренах якої побачило світ більше 50-ти найменувань книг з української тематики;
 Письменник, голова Ічнянського районного об'єднання літераторів «Криниця» Станіслав Маринчик (м. Ічня Чернігівської обл.) — за книгу прози «У нас в Озерах» та збірку пісень і романсів «Із денця мого серця»; заступник голови "Чернігівського земляцтва в м. Києві, керівник Ічнянського відділення Микола Вощевський (м. Київ) — за значну благодійну діяльність для розвитку книговидання та духовного життя Чернігівщини;
 Письменник, директор Інституту Українського Вільного Козацтва імені Антона Кущинського, доктор права Олександр Панченко (м. Лохвиця Полтавської обл.) — за вагомий внесок у справу зміцнення національної духовності, поширення історичної правди про українську минувшину; дослідження в царині військової історії, краєзнавства; за десятки творів та дописів, що спрямовані на збагачення історичної спадщини й засад окремішності українців; висвітлення і популяризацію процесу державотворення та духовного становлення нашого народу;
 Письменники, відзначені за власний доробок та значний внесок у пропаганду української літератури: Володимир Сапон (м. Чернігів) — за книжку щоденникової прози та есеїв «Страсбурзький пиріг»; Василь Старун (с. Данилівка Біловодського р-ну Луганської обл.) — за збірку віршів «Вікно край світу»; Еліна Заржицька (м. Дніпропетровськ) — за книжку казок та легенд «Великий луг над Дніпром»; Роман Вархол (м. Львів) — за оригінальну поетичну творчість, книжку віршів «Пергаменту ойкуменами»; Віктор Гребенюк (Брат Віктор) (м. Луцьк) — за пропагування християнської духовності в поетичному епосі «Діяння небожителів».

2016 рік 

 Грузинський і український письменник Рауль Чілачава (м. Київ) — за вибрані поезії та переклади у двох книгах «Світло самотньої зірки»;
 Український письменник Олександр Деко (Ізраїль) — за роман «Солов'ї співають на світанні» з художнім образом Пантелеймона Куліша та виявлену мужність відстояти роман, незважаючи на заборону імені Куліша до друку в Україні компартійною диктатурою;
 Письменник Микола Холодний (посмертно) (Остер Козелецького району Чернігівської обл.) — за визначний внесок в українську літературу;
 Український письменник Михайло Блехман (Канада) — за книжку оповідань «Час збирати метафори»;
 Перекладач, доктор філософських наук Фотіні Папаріга (Греція) — за переклади творів світової класики;
 Громадський діяч, депутат Чернігівської обласної ради, голова правління Ічнянського заводу сухого молока та масла, меценат Віктор Кияновський (місто Ічня Чернігівської обл.) — за визначну громадську, патріотичну та благодійну діяльність;
 Письменники, науковці, журналісти, громадські діячі зі Львова:
 письменник Анатолій Городницький — за змістовний внесок у розвиток національного літературного процесу та активну участь у відродженні духовної культури і новаторський підхід у впровадженні жанрової стилістики сучасного європейського зразка та за книжку «Українська готика»;
 творче подружжя Роман Гринько та Ірина Вовк — за особистий внесок у популяризацію українського художнього слова, української культури у циклах авторських програм на львівському радіо (поет, науковець Ірина Вовк — за авторські цикли програм на радіо «Воскресіння» 2006—2014 років, авторське видання «Міфологія Стародавнього Сходу», присвячене творчому осмисленню зниклих цивілізацій у контексті їх взаємопроникнення у культуру Праукраїни;
 артист Роман Гринько — за 43 програми «Артбесіда» за участю творчих людей України);
 журналістка, редакторка НАУД театру імені Марії Заньковецької, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри української преси Львівського національного університету імені Івана Франка Леся Кічура — за популяризацію сучасної української літератури і культури, значний внесок у розвиток газет та журналів для дітей і молоді;
 Директор ПАТ «Кремінь», меценат Олександр Сенчик (Парафіївка Ічнянського району Чернігівської обл.) — за постійну благодійну турботу про рідне селище, розвиток високої культури та духовності, активну військово-патріотичну діяльність;
 Письменники, науковці, журналісти, громадські діячі, відзначені за власний доробок та значний внесок у пропаганду української літератури:
 громадський діяч Юрій Пероганич, письменниця Тетяна Череп-Пероганич (м. Київ) — за створення популярного порталу «Жінка-УКРАЇНКА» та велику громадську діяльність;
 письменник Петро Пиниця (посмертно) (м. Городня Чернігівської обл.) — за книжку віршів «Ухожу в кленовые метели», а також подвижницьку літературну діяльність;
 письменниця Лариса Ткач (Чернігів) — за книжку віршів «Кришталева роса»;
 публіцист, журналіст, краєзнавець Микола Гринь (м. Прилуки Чернігівської обл.) — за значний публіцистичний доробок та краєзнавчу книжку «Козацьке. Матеріали до історії рідного села над Супій-рікою і його найближчої округи»;
 письменник Йосип Свіжак (місто Чортків Тернопільської обл.) — за вагомі літературні здобутки, активне сприяння сучасному літературному процесу в Україні;
 поет, перекладач Олег Гончаренко (Мелітополь Запорізької обл.) — за книги «Катрени оголошених картин», «За Емінеску до себе», «Молитва за любов», «Український порідник», «Буремні буриме свободи», «Віщий зблиск табуна»;
 письменниця Арсенія Велика (Людмила Данилюк) (м. Одеса) — за книжку есеїв і новел «Срібний перетин»;
 письменниця Елла Леус (Одеса) — за роман-антиутопію «Кат».

2017 

 Письменник, Шевченківський лауреат Валерій Шевчук (м. Київ) — за двокнижжя прози «Порослий кульбабами дворик»;
 Український письменник та перекладач Василь Барка (посмертно) (США), славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції, Шевченківський лауреат Юрій Шевельов (Шерех) (посмертно) (США) — за визначний внесок в українську літературу;
 Письменник, Шевченківський лауреат Леонід Горлач (м. Київ) — за визначний внесок в українську літературу;
 Український канадський літературознавець та письменник, директор Видавництва КІУС, менеджер проекту «Інтернетової Енциклопедії України» при Канадському інституті українських студій, викладач курсу української культурної історії в Йоркському університеті в Торонто, доктор славістики Марко-Роберт Стех (Канада) — за літературознавчу есеїстику (представлену, серед іншого, у збірці есеїв «Есеїстика у пошуках джерел») та за серію понад 80-ти просвітницьких культурологічних телепередач «Очима культури»;
 Письменник, публіцист, видавець, державний та громадський діяч Володимир Шовкошитний (м. Київ) — за визначний внесок в українську літературу;
 Верхньолужицькі та німецькі діячі: поет, прозаїк, громадський діяч Бенедикт Дирліх і публіцист, журналіст, громадський діяч Альфонс Вічас (Німеччина) — за подвижницьку творчу та громадську діяльність;
 Письменниця, сценарист, головний редактор журналу «Новий Світ» Олена Жукова (Канада) і письменник, публіцист, головний редактор газети «Перекрёсток Виннипег», заступник головного редактора журналу «Новий Світ» Михайло Співак (Канада) — за творчість, що єднає народи;
 Польські перекладачі Роксана Кжемінська (Велика Британія), Анна Кочень, Маріанна Хлопек-Лабо та Катажина Таргош (Польща) — за подвижницьку перекладацьку діяльність, зокрема переклади творів відомої української письменниці Анни Багряної;
 Поетеса, літературознавець, доктор філологічних наук Марія Моклиця та художниця Вікторія Федина (м. Луцьк) — за книгу віршів і графіки «Сезонна графіка»;
 Поет, прозаїк Марек Вавжинський (Польща) — за книгу «Улісс»;
 Письменниця Людмила Шутько (Італія) — за книжку для дітей «Чи є душа у дерева?» (українською мовою);
 Письменники, науковці, журналісти, громадські діячі, перекладачі, митці, відзначені за власний доробок та значний внесок у пропаганду рідної культури:
 гурт «Смоляни» (Ольга Євченко, Микола Перець, Роман Кизюн) (Чернігівщина) — за значну творчу, патріотичну та благодійну діяльність і пропаганду української пісні;
 директор музею імені Пантелеймона Куліша Юрій Блоха (хутір Мотронівка Борзнянського району Чернігівської обл.) — за подвижницьку пропаганду творчості Пантелеймона Куліша та Ганни Барвінок;
 письменник Микола Петренко (Львів) — за послідовний багатолітній розвиток ґрунтівських традицій Пантелеймона Куліша в сучасній українській літературі;
 фотохудожник Василь Пилип'юк (м. Львів) — за органічну поезію у фотомистецтві та достойні фотомистецькі ілюстрації поетичних проектів світового рівня;
 письменник Василь Кузан (Закарпаття) — за поетично-філософське осмислення сучасності у книзі «Втомоповінь» та тексти понад 150-ти пісень, які виконують відомі артисти України;
 письменник, журналіст Ярослав Савчин (Прикарпаття) — за поетичні книжки «Живиця», «Знаки сонця», «Індульгенція присутністю», «Вересневі ікони», «Світанок мальв»;
 письменник Михайло Лукінюк (м. Київ) — за книгу «Руйнуймо міфи»;
 поетеса Ольга Сотник (Ольга Чепка) (м. Умань Черкаської обл.) — за книгу віршів «Моїх надій озимина пророща»;
 тележурналісти Марія Андрушко і Віталій Фетисов (м. Луцьк) — за цикл телевізійних фільмів про українську літературу;
 священик Василь Погорецький (Тернопільщина) — за книжки «На роздоріжжі», «Синдром милосердя» та духовно-просвітницьку діяльність;
 письменниця Адель Станіславська (Олександра Федорів) (м. Івано-Франківськ) — за книжку прози «Правда і кривда»;
 письменник Наіль Муратов (м. Одеса) — за книгу прози «Психопат»;
 письменниця Ольга Пилипчук (хутір Мотронівка Борзнянського району Чернігівської обл. — м. Кременчук Полтавської області) — за книгу віршів «На гостину до Куліша»;
 письменник, перекладач, науковець Володимир Ільїн (посмертно) (м. Київ) та письменник Василь Струтинський (посмертно) (м. Чернігів) — за подвижницьку літературну діяльність.

2018 

 Письменниця, головний редактор журналу «Київ» Теодозія Зарівна (м. Київ) — за роман «Полювання на птахів небесних»;
 Український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, педагог, радіожурналіст, Шевченківський лауреат Ігор Качуровський (посмертно) (Німеччина); український поет, прозаїк, драматург, перекладач, засновник Нью-Йоркської групи Богдан Бойчук (посмертно) (США); український письменник, автор багатьох популярних книг для дітей Всеволод Нестайко (посмертно) (м. Київ) — за визначний внесок в українську літературу;
 Мовознавець, літературознавець, публіцист, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, професор Микола Степаненко (м. Полтава) — за упорядкування двотомника «Листів до Олеся Гончара»;
 Відомі зарубіжні письменники, науковці та перекладачі, відзначені за власний вагомий доробок, пропаганду високохудожньої літератури, культури та загальнолюдських цінностей:
 генеральний секретар Асоціації індійських письменників, поет Ашис Санйал (Індія, Бангладеш) — за творчий доробок бенгальською мовою та визначну творчу і громадську діяльність, а також популяризацію української літератури в Індії та Бангладеш;
 польський прозаїк, драматург, есеїст, художник Славомир Мрожек (посмертно) (Франція) — за видатний внесок у світову літературу;
 поет, академік, ректор Казахського національного університету імені аль-Фарабі Галимкаір Мутанов (Казахстан) — за визначну творчу, наукову діяльність, а також популяризацію української літератури в Казахстані;
 письменник, перекладач та громадський діяч, засновник Дому Абая у Великій Британії (Лондон), Міжнародного клубу Абая, міжнародного журналу «Аманат» Роллан Сейсенбаєв (Казахстан) — за роман «Нічні голоси»;
 поет, перекладач, публіцист, критик, головний редактор журналу «Новая Немига литературная» Анатолій Аврутін (Білорусь) — за книжки останніх років і великий внесок у зміцнення дружби між письменниками та перекладачами України і Білорусі;
 поет, прозаїк, журналіст, мистецтвознавець, засновник і організатор літературних та культурологічних проектів, Академії діячів літератури та мистецтва «ЛІК» Олена Ананьєва (Україна-Німеччина) — за високодуховну поезію і прозу (в серії романів «Бегство» тощо) та визначну, подвижницьку міжнародну громадську діяльність для популяризації талановитої літератури — без заборон і кордонів, культури, національних традицій різних народів, толерантність у світі;
 Меценати Галина та Олександр Гереги (м. Київ) — за видатну благодійну діяльність;
 Письменник, публіцист, головний редактор газети «Культура і життя» Євген Букет (м. Київ) — за дослідження історії українського козацтва XVIII століття, зокрема книги «Іван Бондаренко — останній полковник Коліївщини» і «Швачка — фенікс українського духу»;
 Письменники Тимур та Олена Литовченки (м. Київ) — за історичні романи «Пустоцвіт», «Кинджал проти шаблі», «Шалені шахи» та «Фатальна помилка» (серія «Історія України в романах»);
 Письменниця, науковець, професор Прикарпатського університету імені В. Стефаника Ольга Слоньовська (м. Івано-Франківськ) — за дилогію «Упольоване покоління»;
 Директор Чернігівського літературно-меморіального музею М. М. Коцюбинського, правнук класика Ігор Коцюбинський і заступник директора цього музею Наталія Коцюбинська (Чернігів) — за подвижницьку діяльність із популяризації української літератури, зокрема творчості письменника Михайла Коцюбинського; педагог Антоніна Коцюбинська (посмертно) (Чернігів) — за визначну педагогічну діяльність;
 Доктор філологічних наук, професор, заступник головного редактора журналу «Літературний Чернігів» Володимир Кузьменко (м. Київ) — за вагомі літературознавчі статті, опубліковані в журналі «Літературний Чернігів»;
 Письменники, науковці, перекладачі, журналісти, громадські діячі, меценати, відзначені за власний доробок та значний внесок у пропаганду рідної культури:
 поет Леонід Терехович (посмертно) (Чернігівщина) — за визначну творчу діяльність, мужню боротьбу за Незалежність України;
 письменниця Світлана Антонишин (м. Броди Львівської обл.) — за збірку поезій «Свіча-до-ля»;
 депутат Чернігівської обласної ради, громадський діяч, меценат, директор ПСП «Пісківське» Валерій Колоша (с. Піски Бахмацького району) — за визначну благодійну діяльність на благо України, зокрема проведення всеукраїнських фестивалів «Відродження українського села, його духовності і культури»;
 поет Дмитро Шупта (м. Одеса) — за визначну творчу діяльність;
 композитор Петро Лойтра (м. Мала Виска Кіровоградської обл.) — за визначну композиторську діяльність та активну популяризацію козацької тематики;
 письменник Леонід Капелюшний (м. Одеса) — за роман «Джума» та роман-біографію «Земля ALTA»;
 письменник Ігор Ольшевський (м. Луцьк) — за есеї «Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета», «Агатангел Кримський: Поклик Сходу» й «Тарас Шевченко: від імені — до Місії»;
 меценат Олександр Сенчик (смт. Парафіївка Ічнянського району Чернігівської обл.) — за визначну благодійну діяльність на благо України;
 поет, сценарист, перекладач, режисер Юлія Курташ-Карп (м. Львів) — за багатогранний літературно-мистецький доробок (книжки, телефільми, авторські проекти та переклади) і активну літературно-просвітницьку діяльність;
 члени журі загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання» — голова Одеської обласної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін (м. Одеса), заслужений журналіст України Андрій Нечитайло (м. Київ) та журналіст, поет Василь Джуран (м. Чернівці) — за організацію і проведення загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання», визначну публіцистичну і просвітницьку діяльність;
 письменниця Ольга Кіс (м. Золочів Львівської обл.) — за книжку віршів «Числа пророчі»;
 письменниця Тетяна П'янкова (м. Трускавець Львівської обл.) за художнє осмислення психологічних залежностей та створення нової естетично-містичної реальності у повісті «Кролівна»;
 поет, перекладач, журналіст Олександр Вертіль (м. Суми) — за поетичну і перекладацьку творчість, зокрема, збірку перекладів віршів братів Давида і Миколи Бурлюків «Тонкофінгерпринт», низку інтерв'ю з відомими діячами культури і мистецтва України, популяризацію української мови та книги;
 науковець, журналіст Андрій Судин (м. Львів) — за активну життєву позицію, відданість справі, вагомий особистий внесок у популяризацію сучасної української літератури та видавничої справи;
 письменниця Єлизавета Мельниченко (м. Київ) — за книжку «Іншопланетна Рашка»;
 письменниця Світлана Єременко (м. Київ) — за книжку «Терикони під літаком»;
 поет Іван Гентош (м. Львів) — за книжку поезій «Страсті земні»;
 українська письменниця Вікторія Андрусів (м. Ужгород, Україна — Лос-Анджелес, США) — за книгу «Тринадцять жінок Івони»;
 письменник Ігор Гургула (м. Львів) — за книгу «Посмішка Авгура»;
 поетеса Павліна Туменко (м. Мелітополь Запорізької обл.) — за книжку віршів «Дотик», в якій красивим красним словом розкриваються сподівання, сумніви, розчарування і душевні пориви «срібного покоління» — покоління, юність і змужніння якого співпало з часом здобуття Незалежності та становлення держави України.

2019 
 Письменники Богдан Задура, Ольга В'євюра та Богдан Кноп (Польща) — за популяризацію української літератури в Польщі і створення міжкультурного простору для діалогу та взаєморозуміння;
 Український художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач Святослав Гординський (США) (посмертно), український письменник, перекладач, критик, режисер Ігор Костецький (Німеччина) (посмертно), науковець (філолог, славіст, україніст), педагог, видавець Олекса Горбач та український літературознавець, перекладач, видавець Анна-Галя Горбач (Німеччина) (посмертно), перекладач Віра Річ (Англія) (посмертно) — за визначний внесок в українську літературу; письменник Володимир Брюгген (Харків) — за книги «Блокноти» та визначний внесок в українську літературу;
 Письменник Богдан Сушинський (м. Одеса) — за «Французький похід» — 6-томну епопею про участь український козаків на чолі з отаманом І. Сірком у 30-літній (1618—1648) війні на боці Франції. До епопеї увійшли романи: «На вістрі меча», «Французький похід», «Вогнища Фламандії», «Шаблями хрещені», «Лицарі Дикого Поля», «Шлях воїна» (2018); історичне есе «Велесова книга предків» (2017) — за майстерність та історичний пошук, велику подвижницьку, громадську діяльність та популяризацію української літератури в світі;
 Письменник Михась Пазняков (Білорусь) — за визначну творчу діяльність і популяризацію української літератури в Білорусі;
 Письменниця Світлана Талан (м. Сєвєродонецьк Луганської обл.) — за роман «РАкурс», в якому висвітлюється мужня, патріотична боротьба українського народу за свободу та незалежність;
 Письменник і дипломат Сергій Борщевський (м. Київ) — за книжку «Рік російської міфології» та публіцистичні публікації останніх років;
 Письменниця Наталія Дзюбенко-Мейс (м. Київ) — за дослідження проблематики Голодомору, історії України; популяризацію творчості Пантелеймона Куліша; за філософське осмислення глибин непростого українського буття у поетичній збірці «Та, що біжить по стерні» і поетичних публікаціях у періодиці 2014—2018 років;
 Письменник, головний редактор щомісячного літературно-мистецького та громадсько-політичного часопису Національної спілки письменників України «Дзвін» Юрій Коваль (Львів) — за високу професійну майстерність, відданість справі, вагомий особистий внесок у збагачення сучасної української літератури;
 Письменниця та журналістка Олена Лань (Чехія) — за модерну літературну обробку української демонології в дилогії «Бурдебач»;
 Письменник Богдан Теленько (м. Хмельницький) — за романи «Хроніки пересмішника» і «Коли засурмить Сьомий Ангел», збірку повістей «Галицька рапсодія»;
 Поет, голова Запорізької обласної організації НСПУ Олександр Медко (Запоріжжя) — за книгу філософських поезій «Хора» та за успішне поривання створення у свідомості українського народу новітнього космічно-духовного образу нашої героїчної Батьківщини-України;
 Поетеса Валентина Гуменюк (Іспанія) — за збірку «Мій світ тобі»;
 Поетеса та науковець Оксана Бігун (м. Колорадо Спрінґз, штат Колорадо, США) — за популяризацію української культури в США та поетичну розробку тем духовної подорожі, смерті й воскресіння, а також — концепцій української ідентичності у сучасному глобальному світі у двокнижжі «Відстань до кордону. Лабіринт» та збірці «Очікування Різдва»;
 Письменники, науковці, перекладачі, журналісти, громадські діячі, меценати, відзначені за власний доробок, значний внесок у популяризацію рідної культури:
 журналіст та письменник Микола Будлянський (м. Чернігів) — за художньо-документальну повість «Час рікою пливе» та значну творчу діяльність;
 науковець, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, художній керівник студентського соціального театру «EX LIBRIS» Марина Каранда (м. Чернігів) — за значний внесок у розбудову концепції соціального мистецтва засобами аматорського театру, організацію широкої просвітницької, естетико-виховної, інклюзивно-арттерапевтичної та гастрольної діяльності навчально-реабілітаційними закладами Чернігівщини;
 директор ПСП «Авангард» та меценат Василь Булах (село Курінь Бахмацького р-ну Чернігівської обл.) — за визначну благодійну та громадську діяльність на благо України;
 український поет, перекладач, есеїст і журналіст, голова творчої асоціації літераторів «Слобожанщина» В'ячеслав Романовський (м. Харків) — за двотомник вибраних поезій «У дива на виду»;
 поет, журналіст Микола Лиходід (посмертно) (м. Запоріжжя) — за звитяжні досягнення в українській літературі; за щиросердний, жертовний патріотизм; за життя, покладене на вівтар відродження України;
 письменник та художник Олег Дрямін (м. Одеса) — за збірку віршів «Осіння рапсодія любові», книжку поезії і прози «Вибране», повість «Юнак, який несе світло» та дорожній щоденник «Сповідь під зорею Богородиці»; за активну участь в організації та проведенні Міжнародного літературного конкурсу імені де Рішельє; а також за популяризацію української літератури за кордоном;
 письменниця Уляна Дудок (м. Львів) — за книгу лірики «Дім з верандою для мрій», організацію перфомансів та літературних читань, популяризацію творчості Квітки Цісик і Наталі Давидовської, оповідання про Климентину Авдикович (першу жінку-підприємця у Львові);
 письменниця Леся Бернакевич (м. Львів) — за розширення тематики українського детективного жанру, зокрема звернення до теми психіатрії в художній формі у серії романів «Ласкаво просимо до психлікарні», «Сенсація психіатра Мудка», «Адвокат на олінклюзів»;
 поет Григорій Ліщенюк (Кіровоградська обл.) — за книжку віршів «Вибране»;
 письменник Олексій Тичко (м. Городище Черкаської обл.) — за збірку «Ілюзії ранньої осені», а також — за популяризацію української пісні та відео-поезії на YouTube;
 літературознавець Богдан Дячишин (Львів) — за книги «Пережите- перечитане», «Слово Андрія Содомори у дзеркалах часу», «Крихти живого часу Андрія Содомори», «Думне слово Богдана Смоляка»;
 поетеса, перекладач Наталія Горішна (м. Черкаси) — за збірку віршів «Звинувачена в почуттях»;
 письменниця та перекладач Анна Савранська (м. Корсунь-Шевченківський Черкаської обл.) — за збірку перекладів світової лірики «І тече твоя душа в мою» та значну творчу діяльність (поезія і проза);
 поет, композитор, автор та виконавець пісень Олена Швець-Васіна (м. Дніпро) — за популяризацію духовно-культурних надбань української літератури і музики.
 меценат і громадський діяч Іван Куцина (Закарпаття) — за організацію та фінансування програми забезпечення шкільних бібліотек у Тячівському районі Закарпаття книгами сучасних українських авторів;
 меценат і громадський діяч Богдан Гагалюк (Львів) — за багаторічну підтримку українського книговидання.

2020 

 Поет, прозаїк, літературознавець, публіцист, мужній правозахисник,  громадський діяч-подвижник, Шевченківський лауреат Степан Сапеляк (м. Харків) (посмертно) — за видатний внесок в українську літературу;
 Письменник Василь Трубай (с. Халеп'я Обухівськогор-ну Київської обл.) — за книгу «Сім оповідань»;
 Науковець, видавець та журналіст Юрій Бондар (м. Київ) — за дослідження генезису й розвитку видавничої справи в цивілізаційному поступі у чотирьох томах «Видавництво трансформацій», (т. I «Перша інформаційна», т. II «Друга видавнича», т. III «Третя комунікаційна», т. IV «Четверта українська»);
 Письменниця Рута Вітер (посмертно) (м. Львів) — за симфонічну творчість, яка «українізує космос»;
 Заслужений журналіст України, директор «Видавничого дому „Букрек“ Дарина Максимець (Туз) (м. Чернівці) — за значну видавничу і благодійну діяльність;
 Зарубіжні письменники, вчені, перекладачі, журналісти, громадські діячі, відзначені за творчий доробок та популяризацію української літератури в світі, послідовну підтримку України:
 поет і прозаїк, президент Люблінського відділення Асоціації польських письменників, головний редактор журналу „Люблін. Культура і суспільство“ Збігнєв Владзімєж Фрончек (Польща, м. Люблін) — за проведення науково-літературної сесії „Наші сусіди“, заснування видавничої серії „Бібліотека наших сусідів“ і упорядкування, редагування та популяризацію антології української сучасної поезії „Гравітація взаємності“;
 головний редактор інтернет-журналу „Культура Ентер“ Олександра Зінчук (Польща, м. Люблін) та перекладач, дослідник і теоретик перекладу Андрій Савенець (Польща, м. Люблін) — за роботу над втіленням видавничої серії „Східний Експрес“, реалізованої в рамках проекту письменницького товариства „Майстерні культури“, яка представляє польським читачам новітні тексти літератури східних сусідів Польщі, зокрема письменників України;
 професор іспанської літератури Університету Південного Іллінойсу, доктор філологічних наук Ольга Бежанова (США) — за значний внесок у  популяризацію української літератури в США та іспаномовних державах;
 прозаїк, заступник голови Мінського міського відділення Спілки письменників Білорусі Наталія Костюченко (Білорусь) та артистка естради, художній керівник Мінського міського театру поезії Ольга Богушинська (Білорусь) — за багаторічну популяризацію класичної і сучасної української поезії та прози, організацію заходів, присвячених українській культурі і літературі;
 поетеса, автор популярних пісень Тетяна Жилінська (Білорусь) — за значний внесок у розвиток українсько-білоруського співробітництва;
 письменник, перекладач Микола Адам (Білорусь) — за переклади та популяризацію української літератури на теренах Білорусі;
 письменник, перекладач Міхась Скобла (Білорусь, м. Мінськ) — за популяризацію української літератури в Білорусі;
 письменник Светослав Нахум (Болгарія) — за збірку оповідань „Втеча із Криму“;
 письменник, лікар, професор Златимир Коларов (Болгарія) — за збірку оповідань „Водоверть“ (переклад із болгарської Анни Багряної, „Твердиня“, м. Луцьк);
 громадський діяч Едуард Аксенте (Румунія, м. Констанца) — за багаторічну активну роботу з популяризації історії Задунайської Січі та України в Румунії;
 письменниця та перекладач Алфавзія Нуррахмі (Індонезія) — за власний доробок і популяризацію української літератури в Індонезії;
 перекладач, громадський діяч Амаду Ба (Малі) — за популяризацію української літератури на африканському континенті;
 науковець, перекладач Аль-Хузай Омар (Ірак) — за популяризацію української літератури в арабських державах;
 дизайнер Едвард А. Коол (Нідерланди) — за внесок у розвиток міжнародного літературного альманаху „Порт-Фоліо“ (Канада);
 Письменники, науковці, перекладачі, журналісти, громадські діячі, меценати, відзначені за власний доробок, значний внесок у популяризацію рідної культури:
 засновники порталу „Український репортер“, журналісти Леонід' та Світлана Фросевичі (м. Київ) — за значну творчу діяльність;
 підприємець, інвестор та науковець Володимир Хоменко (м. Київ) — за визначну благодійну, громадську і міжнародну діяльність, популяризацію сучасної української літератури;
 письменниця, журналістка Сніжана Божок (Бобровиця Чернігівської обл.) — за публіцистичні матеріали;
 українська та білоруська письменниця Світлана Новік (м. Чернігів) — за значну творчу діяльність;
 письменник Юрій Сорока (м. Хмельницький) — за романи „Куля для вовкулаки“, „Хотин“, „Іван Богун“, „Арахнофобія“;
 письменниця, головний редактор літературного журналу „Степ“ Ольга Полевіна (м. Кропивницький) — за багаторічний значний внесок у літературу України, популяризацію творчості майстрів слова Кіровоградщини та активну роботу з письменниками-початківцями на базі Кіровоградського обласного літературного об'єднання „Степ“ імені В. Погрібного;
 завідувачка науково-методичної лабораторії української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов і літератур національних меншин Комунального закладу вищої освіти „Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради“ Світлана Свінтковська (м. Одеса) — за вагомий особистий внесок у збереження й популяризацію української мови та підтримку українського письменства на Одещині;
 літературознавець, кандидат філологічних наук Наталія Зайдлер (м. Мелітополь Запорізької області) — за багаторічну активну педагогічну та літературознавчу працю;
 літературознавець, поет, літературний критик Оксана Пухонська (м. Острог Рівненської області) — за новаторські праці про сучасну українську літературу та культуру пам'яті, зокрема монографію „Літературний вимір пам'яті“;
 письменниця Катерина Каленіченко (м. Дніпро) — за збірки віршів „Переливи радості й печалі“ та „Красуня“, а також — твори для дітей;
 письменниця Надія Бойко (м. Львів) — за збірку віршів „Маруся“ та активну життєву позицію;
 заслужений артист України, поет, композитор, співак Ярослав Музика (м. Львів) — за збірку віршів „Цілунок Дафни“ та вагомий особистий внесок у популяризацію українського поетичного слова;
 поетеса Галина Запорожченко (м. Миколаїв) — за книги віршів „СонЦе“ і „Мазепа“ та значну просвітницьку роботу;
 письменник та літературний критик Ігор Фарина (м. Шумськ Тернопільської обл.) — за пропаганду української літератури в останні роки статтями і рецензіями в журналах, альманахах, газетах, на сайтах;
 письменник Роман Соловчук (м. Борислав Львівської області) — за роман „Барабський міст“ і книгу новел та оповідань „Дві брами“;
 письменник Богдан Томенчук (м. Івано-Франківськ) — за збірку поезій „Ранкове місто пізніх ліхтарів“;
 письменник Микола Білокопитов (селище Кушугум Запорізької області) — за книгу вибраних творів „А вічний час непоспіхом тече…“;
 письменниця Неоніла Яніцька (м. Хмельницький) — за збірки віршів „Сонцесвіт“ та „Автограф вічної ріки“»;
 архітектор, художник, письменник Микола Волга (м. Київ) — за літературно-художній альбом «Версаль і Козинка»;
 поет, журналіст, громадський діяч та адвокат Володимир Віхляєв (м. Запоріжжя) — за твори громадянського звучання, спрямовані до читача, який прагне побудови справді незалежної, демократичної Української держави;
 письменниця Тетяна Грицан-Чонка (Закарпаття) — за книгу прози «Живі двері, або Я — спіле яблуко віків, Я — Жінка»;
 письменниця Людмила Когут (м. Львів) — за книжку прози «Чічка»;
 громадський діяч Володимир Бартошик (м. Золочів Львівської обл.) — за особистий внесок у розвиток книговидання та збереження пам'яті про лідера «Руської трійці» Маркіяна Шашкевича;
 письменниця Любов Пікас (м. Моршин Львівської обл.) — за книжку прози «Львів. Київ. Манчестер»;
 поетеса Олена Іськова-Миклащук (м. Шепетівка Хмельницької обл.) — за збірку віршів «Світло на дні бліндажа»;
 письменниця Наталія Черненко (Ічнянський район Чернігівської обл.) — за підготовку до видань альманаху «Ічнянська Криниця», а також — творчу і громадську діяльність;
 журналіст, публіцист, есеїст Оксана Ровенчак (Івано-Франківська обл.) — за книгу журналістських розслідувань «Кардіограма», публіцистику та есеїстику.

2021 
 Літературознавець, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, академік Національної Академії наук України Микола Жулинський (м. Київ) — за видатний внесок в українську літературу;
 Доктор філологічних наук, професор, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Наєнко (м. Київ) — за книжки мемуарів «Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, „Від Києва до Лубен“ і літературні візії» та «Озон зарубіжжя»;
 Письменник Олесь Ульяненко (м. Київ) (посмертно) — за видатний внесок в українську літературу;
 Український літературознавець, доктор філологічних наук, професор кафедри русистики та східноєвропейських студій Університету Коменського у Братиславі (Словаччина) Фелікс Штейнбук — за монографію про Олеся Ульяненка «Під „Знаком Саваофа“, або „Там, де…“ Ульяненко»;
 Письменник Валерій Ананьєв (м. Київ) — за книжку «Сліди на дорозі»;
 Драматург Анатолій Покришень (м. Чернігів) — за п'єсу про життя Пантелеймона Куліша «Кулішевий первоцвіт»;
 Заслужений діяч мистецтв України, композитор Олександр Яковчук (м. Київ) — за твори на вірші Тараса Шевченка, зокрема кантату «Тече вода в синє море» для солістів, мішаного хору та інструментального ансамблю;
 Зарубіжні письменники, вчені, перекладачі, журналісти, громадські діячі, відзначені за творчий доробок та популяризацію української літератури в світі, послідовну підтримку України:
 Поет, перекладач, публіцист, голова Нижньосілезького відділення Спілки Письменників Польщі Казімеж Бурнат (Польща) — за багатолітню співпрацю з українськими письменниками, популяризацію української літератури в Польщі, а також за книжку «Ілюзія вічності», перекладену та видану в Івано-Франківську;
 Арабський письменник, перекладач Абдельваххаб Аззаві (Сирія, Німеччина) — за власний творчий доробок та популяризацію української літератури в арабських країнах;
 Уйгурський художник Максут Тівамов (Казахстан) — за власний творчий доробок та популяризацію української літератури в Казахстані;
 Письменник, журналіст, дипломат Шохін Самаді (Таджикистан) — за власний доробок і популяризацію української літератури в Таджикистані;
 Перекладач Тетяна Чан (В'єтнам) — за переклад українських пісень і популяризацію української літератури у В'єтнамі;
 Письменники, науковці, перекладачі, журналісти, громадські діячі, педагоги, митці, меценати, відзначені за власний доробок, значний внесок у популяризацію рідної культури:
 Письменниця Наталка Фурса (смт. Ромодан Миргородського району Полтавської обл.) — за книгу малої прози «Зінське щеня» (Полтава, «Дивосвіт», 2017);
 Письменник, журналіст Степан Лепех (м. Львів) — за книжку «І у кожного зброя була за плечима… Оповідки про звитяги українських повстанців»;
 Письменниця Юлія Сільчук (Волинська обл.) — за книжку віршів «Реінкарнації»;
 Журналістка Марія Пучинець (м. Чернігів) — за талановиті, цікаві та резонансні публікації в газеті «Чернігівщина»;
 Письменниця Світлана Луцкова (Італія) — за достойне продовження шляхетних традицій письменників української діаспори;
 Письменник, журналіст Віктор Мазаний (м. Рівне) — за книгу «Із Капітолійського пагорба»;
 Письменниця Віра Марущак (м. Миколаїв) — за книжку прози «Життєва абетка»;
 Письменниця Надія Гармазій (м. Кропивницький) — за книжку віршів «Попелище для феніксів» та монографію про Івана Дзюбу «Дух і творчість»;
 Письменниця Галина Пухта (Івано-Франківська обл.) — за книжку віршів «На гойдалці вітрів»;
 Поет, автор популярних пісень Олександр Демиденко (м. Київ) — за значну творчу діяльність;
 Поетеса, педагог Тетяна Кльокта (Полтавська обл.) — за поетичну книжку «Між Богом і травою»;
 Заслужений діяч естрадного мистецтва України, поет Віктор Черевко (м. Вінниця) — за збірку віршів «Настусин рюкзачок» та популяризацію української поезії для дітей;
 Учитель вищої категорії Чернігівського ліцею № 32 Катерина Тихомирова (м. Чернігів) — за значний внесок у популяризацію сучасної української літератури;
 Художник-живописець Ігор Роп'яник (м. Івано-Франківськ) — за творче оспівування краси рідного краю і України та створення і організацію активної діяльності громадської організації «Мистецьке Братство»;
 Поетеса Алла Ковалішина (м. Жовті Води Дніпропетровської обл.) — за значну творчу діяльність;
 Поет Олександр Бобошко (м. Харків) — за книжки віршів «Біль і чернь», «Homo homini» та «Достиглі дички»;
 Письменниця Яна Вовк (Харків) — за книгу «Там, де немає дзеркал»;
 Письменниця Інна Усенко (м. Харків) — за книгу «Місто-капкан»;
 Меценат Михайло Ратушняк (м. Тернопіль) — за вагому підтримку українського книговидання;
 Поетеса Любов Долик (м. Львів) — за збірку поезій «Ліки від Хаосу»;
 Письменниця Зоряна Кіндратишин (м. Стрий Львівської обл.) — за книжку «Квест у пошуках святого Миколая».
 Письменниця Леся Степовичка (м. Дніпро) — за видатну літературну, просвітницьку, наставницьку, перекладацьку і літературознавчу діяльність та за книги «За Україну, за Дніпро. 2014—2019…», «Могилів наш козацький» і «Славутич»- ансамбль козацької слави".

2022 
 Письменник, дослідник творчості І. Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Роман Горак (м. Львів) − за художнє відображення епохи, в якій жив і творив Іван Франко;
 Письменниця Леся Степовичка (м. Дніпро) — за видатну літературну, просвітницьку, наставницьку, перекладацьку і літературознавчу діяльність та за книги «За Україну, за Дніпро. 2014—2019…», «Могилів наш козацький» і «Славутич» — ансамбль козацької слави";
 Українські письменники та правозахисники Василь Рубан (м. Київ) (посмертно), Леонід Плющ (Франція) (посмертно) — за жертовну діяльність у відстоюванні незалежної України;
 Видавець, громадський діяч, педагог, заслужений журналіст України Анатолій Сєриков (м. Київ) — за багатолітнє та високоякісне редагування журналу «Пам'ятки України» (1985—2021 роки) та видання понад 100 книжок Бібліотеки журналу «Пам'ятки України» у 1990—2020 роках;
 Доктор наук з державного управління, професор Василь Куйбіда (м. Київ) та доктор наук з державного управління, доцент Зоряна Бурик (м. Львів) — за книжку «Сталий розвиток України: цілі та механізми реалізації»;
 Доктор політичних наук, професор кафедри парламентаризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Валерій Бебик (м. Київ) та доктор філософії з політичних наук, директор Полтавського інституту економіки і права Міжнародного університету «Україна» Надія Мякушко (м. Полтава) — за книгу «Соціальна глобалістика»;
 Зарубіжні письменники, вчені, перекладачі, журналісти, громадські діячі, відзначені за творчий доробок та популяризацію української літератури в світі, послідовну підтримку України:
 Співачка Квітка Цісик (США) (посмертно) — за видатний внесок в українське та світове мистецтво;
 Македонська та українська письменниця, перекладач і громадська діячка Віра Чорний-Мешкова (Македонія, м. Скоп'є) — за визначний внесок в українську літературу та її популяризацію в світі;
 Письменниця Ван Їцзінь (Китай) — за публікацію в журналі «Всесвіт» реалістичних казок, що представляють справжній всесвіт китайської душі;
 Архітектор, реставратор Ян Сталони-Добжанський (Польща) — за реалізацію українсько-польського проекту реставрації царської брами іконостаса Софійського собору Києва XI—XVIII століть у 2006—2008 роках і мистецьких виставок 2010—2021 років українсько-польського митця Адама Сталони-Добжанського;
 Письменник, перекладач Ааре Пабер (Естонія) — за власний творчий доробок та перекладацьку діяльність, популяризацію української літератури в Естонії;
 Письменники, науковці, перекладачі, журналісти, громадські діячі, педагоги, митці, меценати, відзначені за власний доробок, значний внесок у популяризацію рідної культури:
 Літературознавець, критик та педагог, доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України Микола Зимомря (Дрогобич) — за художні образи людей і подій Закарпаття у книзі «Зелене відлуння»;
 Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, письменник Олександр Герасименко (Київ) — за вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтва, високу професійну майстерність і активну творчу діяльність;
 Старший науковий співробітник Інституту Івана Франка НАН України, кандидат філологічних наук, літературний критик Ігор Котик (м. Львів) — за книжку «Про перетворення тіла на слово» (рецензії та статті, відповідальний за випуск Євген Нахлік, Інститут Івана Франка НАН України, м. Львів, 2019, серія «Літературна критика й есеїстика», випуск 6);
 Поетеса, прозаїк Тетяна Зінченко (Київська обл.) — за книжку віршів «Твоя щаслива пора року»;
 Поет Микола Возіянов (м. Харків) — за книжки віршів «Жаріє вечір жовтим горицвітом» і «Вільні сонети», та визначну творчу діяльність;
 Поетеса Оксана Гандурська (м. Київ) — за книгу віршів «Серця мого океан»;
 Письменник Георгій Танський (м. Київ) — за значну творчу діяльність, дослідження історії українського козацтва;
 Письменник, заслужений майстер народної творчості України, журналіст часопису «Пам'ятки України: Історія та культура», громадсько-політичний діяч Дмитро Пожоджук (с. Космач, Івано-Франківської обл.) — за подвижництво на ниві української культури та журналістики, розвиток і популяризацію гуцульського народного мистецтва, вишивання і писанкарства;
 Письменниця Світлана-Майя Залізняк (Київ) − за книгу вибраних поезій «Птахокардія»;
 Поетеса Ліліана Косановська (м. Львів) − за ліричне осягнення світу і філософії буття;
 Поетеса Лариса Коваль (м. Запоріжжя) — за визначну літературну, просвітницьку, наставницьку, громадську діяльність і за книгу «На прощальний танок запросив листопад»;
 Письменниця Любов Пікас (м. Моршин Львівської обл.) — за роман «Сонце правди або Україна понад усе»;
 Письменниця, громадська та культурна діячка Олена Рєпіна (смт. Глибока Чернівецької обл.) — за книжку віршів «… до ранкової кави»;
 Поетеса Віра Шмига (м. Запоріжжя) — за визначну літературну, просвітницьку, наставницьку, перекладацьку діяльність та за книгу «Між космосом і вокзалом»;
 Письменниця Оксана Кузів (м. Івано-Франківськ) — за книжки прози «Адамцьо», «Назови мене своєю», «ЩЕмить», «Собача любов», «Єнчий світ», «Мешти для Ганнусі»;
 Поет, прозаїк, журналіст, громадський діяч Анатолій Рекубрацький (посмертно) (м. Запоріжжя) — за визначну літературну, просвітницьку, наставницьку, державотворчу діяльність і за двотомне видання — книгу поезій «Не догорить свіча по Україні» та книгу прози «Боли мені, Вкраїнонько, боли… Твори, вибрані майстрами»;
 Письменник та публіцист, заслужений журналіст України Зиновій Суходуб (Львів) − за створення поетично-документальних відеофільмів про Козаччину та період українського розстріляного відродження;
 Письменниця та відповідальний секретар Ічнянського районного об'єднання літераторів «Криниця» і редколегії журналу «Ічнянська криниця» Надія Прочай (м. Ічня Чернігівської обл.) — за довголітню активну та плідну роботу в Ічнянському районному об'єднанні літераторів «Криниця»;
 Письменник, журналіст та літературознавець Володимир Буряк-Селіванов (посмертно) (м. Запоріжжя — Дніпро) — за визначну літературну, просвітницьку, наставницьку, наукову, освітню діяльність, за книги «Молода трава», «Трикнижжя», «Любов завжди», «Голосарій», «UNIVERSUM», «Над островами» і «Етнобузок»;
 Письменник та публіцист, заслужений журналіст України Михайло Жайворон (м. Житомир) − за висококласний розвиток традицій української лірики;
 Поет Станіслав Новицький (м. Харків) — за книжки віршів «Акафіст коня» та «Полудень»;
 Поетеса Олена Коленченко (м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.) — за книгу віршів «Молитва осіннього листя».

2023 
 Письменник, правозахисник Михайло Осадчий (посмертно) (Львів) — за жертовну діяльність у відстоюванні незалежної України;
 Поети Михайло Григорів (посмертно) (м. Київ) та Валерій Ілля (посмертно) (м. Київ) — за визначний внесок в українську поезію;
 Мандрівник, письменник, журналіст, воїн Олександр Волощук (м. Чернігів) — за дослідницьку діяльність із вивчення життя українських громад за кордоном;
 Журналістка та письменниця Олександра Гостра (смт. Талалаївка Чернігівської обл.) — за визначну творчу діяльність, зокрема публікації в газеті «Чернігівщина»;
 Зарубіжні письменники, вчені, перекладачі, журналісти, громадські діячі, відзначені за творчий доробок та популяризацію української літератури в світі, послідовну підтримку України:
 Драматург, поет, прозаїк, міжнародний діяч Генріх Дік (Німеччина) — за видатні творчі досягнення в жанрах драматургії, поезії та малої прози;
 Prof. Joseph Spence Sr. (США);
 Brenda Mohammed (Тринідад і Тобаго);
 Abdallah Gasmi (Туніс);
 Princess Dr. Lovelyn Eyo (Нігерія);
 Sudhakar Gaidhani (Індія);
 Angel-Gustavo Benavides (Еквадор);
 Nguyen Chinh (В'єтнам);
 Письменники, науковці, перекладачі, журналісти, громадські діячі, педагоги, митці, меценати, відзначені за власний доробок, значний внесок у популяризацію рідної культури:
 Громадська діячка, в. о. голови ГО «Фонд Віталія Шевченка» Оксана Шевченко (м. Київ) — за велику просвітницьку та видавничу діяльність, сприяння культурному розвитку і дослідження минулого Ічнянщини;
 Громадська діячка, видавчиня, авторка численних міжнародних літературно-мистецьких та благодійних проєктів Уляна Княгинецька (Угорщина) — за активну громадську позицію, популяризацію української літератури в Україні та Угорщині, віддане служіння українській та угорській культурі, утвердження рідного слова, плідну видавничу діяльність, зокрема, створення спеціалізованої інклюзивної літератури;
 Письменниця Ольга Славна (Миколаїв) — за пригодницьку повість «Шпигун» та популяризацію українського художнього слова;
 Письменник, заслужений журналіст України Валерій М'ятович (м. Кропивницький) — за  роман «Номенклатурний декамерон»;
 Письменниця Алла Рогашко (м. Рівне) — за роман «Провидець»;
 Поетеса Наталія Людвік-Мрака (Львів) — за збірку «Хмародерка»;
 Письменник Борис Боровець (Рівненська обл.) — за роман «Омана»;
 Поетеса Наталія Бідненко (м. Кропивницький) — за поетичну збірку «Бузковий вечір»;
 Поет Володимир Присяжнюк (Івано-Франківськ) — за книгу віршів «Непідвладність чуттєвої повені»;
 Письменник Володимир Ганулич (Львів) — за книгу «Земля і слово»;
 Письменниця Євгенія Юрченко (м. Житомир) — за вагомий внесок у розвиток сучасної української літератури, популяризацію української книги;
 Доктор педагогічних наук, професор Григорій Васянович (м. Львів) — за монографію «Християнсько-філософський персоналізм Григорія Сковороди»;
 Поет та громадський діяч Володимир Олійник (Хмельниччина) — за значну творчу діяльність;
 Письменниця Аліна Шевченко (м. Кропивницький) — за книжку «Небесна сповідь»;
 Письменниця Марія Ткачівська (м. Івано-Франківськ) — за роман «Княгиня Острозька».
 Письменниця Світлана Шевченко (Kler Mazur) (м. Переяслав Київської обл.) — за книгу «анікули без…»;
 Письменник Роман Воронков (Кропивницький) — за книгу «Остання людина»;
 Поетеса Оксана Гунька-Маїк (Червоноградський район Львівської обл.) — за книжку «Зігріти небо»;
 Поетеса Галина Сливка (м. Збараж Тернопільської обл.) — за книжку «Сонцесхови».
 Заслужений діяч мистецтв України, поет, автор пісень та журналіст Йосип Фиштик (м. Дрогобич Львівської обл.) — за багаторічну діяльність на ниві української культури.

Примітки

Посилання 
 
 Літературно-мистецька премія імені Пантелеймона Куліша // 
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. Сухомлинського

Засновані в Україні 2011
К
Премії у галузі мистецтв
Міжнародна літературно-мистецька академія України
Куліш Пантелеймон Олександрович
Нагороди, засновані 2011